Aaron Colvin – giocatore di football americano statunitense
Claudette Colvin – attivista statunitense
Jack Colvin – attore e caratterista statunitense
Marie Colvin – giornalista statunitense
Shawn Colvin – cantautrice e chitarrista statunitense